Bathoryslægten er en ungarsk adelsslægt med en række kendte medlemmer, bl.a.:
 Elizabeth Báthory, seriemorder
 Stefan Báthory, fyrste af Transsylvanien og regent i den polsk-litauiske realunion.
 Sigismund Báthory, fyrste af Transsylvanien
 Andreas Báthory, fyrste af Transsylvanien og kardinal
 Gabriel Báthory, fyrste af Transsylvanien

Navnet stammer fra byen Nyírbátor i nordøst Ungarn, som slægten ejede fra det 14. århundrede. Familien havde flere grene: Somlyó, Simolin og Ecsed.

Se også 
 Bandet Bathory (band), som er opkaldt efter Elizabeth Báthory.
 Bathory (album) – debutalbummet fra bandet Bathory.

Adelsslægter fra Ungarn